Processed Beats — це четвертий сингл гурту «Kasabian» з однойменного дебютного альбому, який був виданий у вересні 2004 року.

Трек-лист

Maxi CD 
 Processed Beats 3:08
 The Nightworkers 3:16
 L.S.F. (Live @ Cabinet War Rooms) 3:28
 Processed Beats (Afrika Bambaataa Remix) 3:42
 CD-Rom with Processed Beats video, Movement Itinerary and Customisable Wallpaper

Mini CD 
 Processed Beats — 3:08
 The Nightworkers — 3:16

10" Vinyl 
 Processed Beats — 3:08
 Ovary Stripe (Remix) 
 Processed Beats (Afrika Bambaataa Remix) — 3:42

Посилання 
 

Сингли 2004
Пісні Kasabian
Пісні 2004
Рок-пісні